Dustley Mulder, né le  à Baarn (Pays-Bas), est un footballeur international curacien.  Évoluant au poste d'arrière droit, il est actuellement sans club.

Biographie

Palmarès

En club 
 Avec l'Excelsior Rotterdam
 Champion de la deuxième division néerlandaise en 2006

En équipe nationale 
 Avec l'équipe de Curaçao
 Vainqueur de la Coupe caribéenne en 2017

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques de Dustley Mulder lors de sa carrière en club :

Références

Liens externes 
 

Footballeur international curacien
Footballeur néerlandais
Joueur de l'Excelsior Rotterdam
Joueur du RKC Waalwijk
Joueur du PFK Levski Sofia
Joueur de l'Apollon Limassol
Joueur du NAC Breda
Naissance le 27 janvier 1985
Naissance à Baarn